Die Dinitroanisole bilden eine Stoffgruppe von aromatischen Verbindungen, die sich sowohl vom Anisol als auch vom Nitrobenzol bzw. den Dinitrobenzolen ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit einer Methoxy- (–OCH3) und zwei Nitrogruppen (–NO2) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung ergeben sich sechs Konstitutionsisomere mit der Summenformel C7H6N2O5.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Dinitroanisole
 Dinitroanisole
Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe